Боуэн Байрэм (; род. , Кранбрук, Британская Колумбия, Канада) — канадский хоккеист, защитник, выступает в НХЛ за клуб «Колорадо Эвеланш».  Обладатель Кубка Стэнли 2022 года.

Биография 
Сын хоккеиста клубов НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхокс» Шона Байрэма. 

На драфте НХЛ 2019 года был выбран «Колорадо Эвеланш» в первом раунде под общим 4-м номером. 19 июля 2019 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш». Дебютировал в НХЛ 21 января 2021 года в матче с «Лос-Анджелес Кингз», который завершился поражением «Эвеланш» со счётом 4:2.

13 октября 2021 года в матче с «Чикаго Блэкхокс» забросил первую шайбу в карьере, а «Эвеланш» выиграли матч со счётом 4:2. В конце сезона «Эвеланш» впервые с 2001 и третий раз в истории выиграли Кубок Стэнли, а Байрэм сыграл 20 игр в плей-офф и отдал 9 результативных передач.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ванкувер Джайентс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»